Da Buzz este o formație suedeză de Eurodance/pop. Membrii grupului sunt compozitorii/producătorii Per Lidén și Pier Schmid și solista Annika Thörnquist, toți trei din Karlstad.

Discografie

Albume

Single-uri

Piese bonus în Japonia
Wanna Be With Me: One Of Us, Wonder Where You Are (Da Rob'n'Raz Remix Radio Gizzm)
Da Sound: WO Ai Ni, Fascination, One In A Million, Let Me Love You (Hex), Let Me Love You (Axwell), Let Me Love You (Club)
Last Goodbye: Dreams

Referințe

Legături externe
 Official website
 Da Buzz Russian site

Fondări în 1999
Formații de muzică electronică
Formații de muzică house
Formații de muzică techno
Formații de muzică Eurodance
Formații suedeze